Walter Hore-Ruthven (1838-1921) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. lord Ruthven of Freeland
 Walter Hore-Ruthven (1870-1956) – brytyjski arystokrata i polityk, 10. lord Ruthven of Freeland